Петра Квитова защитаваше титлата си, но загуби от Сорана Кърстя в четвъртфиналите.

Първата поставена Серина Уилямс триумфира с титлата след победа във финала с 6 – 2, 6 – 0 над Кърстя.

Поставени тенисистки 
Първите осем поставени в схемата започват направо от втори кръг.

Основна схема

Легенда 

 Q ( – квалификант) – тенисист, преминал квалификациите
 WC ( – уайлд кард) – специална покана от организаторите на турнира
 LL ( – щастлив губещ) – най-високоранкираният тенисист, отпаднал в последния кръг на квалификациите, влиза в основната схема на мястото на друг играч, отказал се от участие в турнира поради някаква причина
 Alt ( – заместник) – играч, който получава място в турнира след отказването на друг тенисист
 SE ( – специален допуск) – тенисист, който не може да участва в квалификациите, тъй като все още играе в друг турнир, получава място в основната схема чрез special exempt
 PR ( – защитаващ ранкинг) – използва се за допускане на тенисисти, които дълго време са отсъствали от тура поради контузии и в резултат са се смъкнали в ранглистата
 w/o ( – служебна победа) – при отказване на играч още преди началото на мач, опонентът му печели служебно
 r ( – отказал се) – при оттегляне на тенисист по време на мач, най-често поради здравословни причини
 d ( – неизпълнение) – отстраняване на играч за неспортсменско поведение

Финална фаза

Горна половина

Първа част

Втора част

Долна половина

Трета част

Четвърта част

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на квалификациите

WTA Тур 2013
Роджърс Къп
2013 година в Канада